Вильягра́н () — город и административный центр одноимённого муниципалитета в мексиканском штате Гуанахуато. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 27 079 человек.

История 
Город был основан 5 мая 1721 года, как поселение Агуахе.

15 декабря 1910 года ему был присвоен статус города и название Энкарнасьон-Ортис.

4 марта 1923 года открыта железнодорожная станция.

В 1930 году был образован муниципалитет Вильягран, а город стал его административным центром, и также был переименован в Вильягран.

Примечания

Ссылки 
 
 

Города Гуанахуато